Landtagswahlkreis 10 steht für folgende Wahlkreise:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Göppingen (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Ludwigsburg I (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Uckermark III/Oberhavel IV (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Uckermark III (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Oranienburg III – Nauen II (1990)

in Hamburg:
 Wahlkreis Fuhlsbüttel – Alsterdorf – Langenhorn (seit 2008)

in Hessen:
 Wahlkreis Rotenburg (Hessen) (seit 1983)
 Wahlkreis 10 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 10 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966
 Wahlkreis X (1946), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise bei der Landtagswahl 1946

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Wismar (seit 1994)
 Landtagswahlkreis Parchim – Lübz (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Wolfenbüttel-Süd/Salzgitter (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Königslutter (1982 bis 2003)
 Landtagswahlkreis Hoya (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Heinsberg II (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Düren II (2000)
 Landtagswahlkreis Erftkreis II (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Euskirchen II (1975)
 Landtagswahlkreis Euskirchen (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Bergheim (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Bendorf/Weißenthurm (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Chemnitz 1 (seit 2014)
 Wahlkreis Chemnitzer Land 1 (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Leipzig VI (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Magdeburg I (seit 1994)
 Landtagswahlkreis Halberstadt I (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Rendsburg (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Rendsburg-Ost (2012)
 Landtagswahlkreis Eckernförde (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Dithmarschen-Süd (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Dithmarschen-Nord (1971 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Norderdithmarschen (1954 bis 1967)
 Landtagswahlkreis Eiderstedt (1947 und 1950)

in Thüringen:
 Wahlkreis Kyffhäuserkreis I – Eichsfeld III (seit 2019)
 Wahlkreis Kyffhäuserkreis I (1994 bis 2014)
 Wahlkreis Langensalza (1990)

in Österreich:
 Landtagswahlkreis Lilienfeld, Niederösterreich